Een verkeersweg:
 N590 (België)
 N590 (Frankrijk)
 N590 (Nederland), zie Provinciale weg 590

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing